Ivan Tkačenko – hockeista su ghiaccio russo
 Maryna Tkačenko – cestista sovietica, dal 1991 ucraina
 Nadežda Tkačenko – multiplista sovietica
 Oleksandr Mykolajovyč Tkačenko (n. 1947) – calciatore sovietico, dal 1991 ucraino
 Oleksandr Ihorovyč Tkačenko (n. 1993) – calciatore ucraino
 Oleksandr Tkačenko – giornalista, dirigente d'azienda e politico ucraino
 Volodymyr Tkačenko – cestista sovietico
 181249 Tkachenko – asteroide